Generator est un mot anglais signifiant « générateur ». Il peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le .

Chanson 

 Generator, chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album The Menace sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Autres 
 Generator, circuit de montagnes russes à Walibi Rhône-Alpes.

Voir aussi